Rozogi (gemeente)
 Rozogi (powiat Szczycieński)
 Rozogi (powiat Mrągowski)